Афана́сьева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Афанасьева, Агрипина Васильевна (1913—2004) — русская народная художница по Тагильской лаковой росписи подносов.
 Афанасьева, Айталина Саввична (род. 1969) — советская и российская артистка-вокалистка, народная артистка Российской Федерации. 
 Афанасьева, Александра Ивановна (1927—2003) — советский, российский историк, доктор исторических наук (1981).
 
 Афанасьева, Анастасия Валерьевна (род. 1982) — русская поэтесса.
 
 Афанасьева, Антонина Васильевна (1923—2008) — доярка, Герой Социалистического Труда.

В 
 Афанасьева, Валентина Степановна (1917—2005) — заместитель директора средней школы, Герой Социалистического Труда.
 Афанасьева, Варвара Тимофеевна (1893—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Афанасьева, Вера Владимировна (род. 1962) — российский физик и философ, профессор.
 Афанасьева, Вероника Константиновна (род. 1933) — российский историк-шумеролог, поэтесса и переводчица.
 Афанасьева, Виктория Александровна (род. 1985) — казахстанская биатлонистка.

Г—Э 
 Афанасьева, Галина Михайловна (1951—2000) — доктор исторических наук.
 
 Афанасьева, Инна Владимировна (род. 1968) — советская и белорусская эстрадная певица.
 Афанасьева, Ирина Александровна (1942—2018) — советская российская актриса.
 Афанасьева, Клавдия Юрьевна (род. 1996) — российская легкоатлетка.
 Афанасьева, Ксения Дмитриевна (род. 1991) — российская гимнастка.
 Афанасьева, Людмила Владимировна (род. 1944) — советский и российский врач, Народный депутат СССР (1989—1991).
 
 Афанасьева, Нина Елисеевна (род. 1939) — советский и российский филолог, соавтор первого саамско-русского словаря.
 Афанасьева, Оксана Павловна (в замужестве Ярмольник; род. 1960) — российский дизайнер и художник по костюмам, актриса.
 Афанасьева, Ольга Прокопьевна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Афанасьева, Таисия Ивановна (род. 1947) — прядильщица, Герой Социалистического Труда.
 Афанасьева, Элеонора Олеговна (род. 1996) — российская гимнастка.

Составные фамилии 
 Афанасьева-Шевчук, Александра Александровна (род. 1981) — российская актриса.

Топоним 
 Афанасьева — деревня в Тулунском районе Иркутской области России. См. также 
 

 Примечания